Governo Rumor può riferirsi a diversi governi della Repubblica Italiana guidati da Mariano Rumor:
Governo Rumor I, in carica dal 12 dicembre 1968  al 5 agosto 1969;
Governo Rumor II, in carica dal 5  agosto 1969  al 27 marzo 1970;
Governo Rumor III, in carica dal 27  marzo al 6 agosto 1970;
Governo Rumor IV, in carica dal 7 luglio 1973  al 14 marzo 1974;
Governo Rumor V, in carica dal 14 marzo al 23 novembre 1974.